Johann Jakob Dorner il Vecchio (1741-1813) – pittore tedesco
 Johann Jakob Dorner il Giovane (1775-1852) – pittore tedesco
 Isaak August Dorner (1809-1884) – teologo tedesco
 Johann Konrad Dorner (1809-1866) – pittore tedesco
 August Johannes Dorner (1846-1920) – teologo tedesco
 Hermann Dorner (1882-1963) – aviatore tedesco
 Mirko Dorner (1921-2004) – compositore e violoncellista tedesco
 Konrad Dorner (1938) – calciatore tedesco
 Françoise Dorner (1949) – attrice francese
 Christopher Dorner (1979-2013) – poliziotto statunitense
 Karl-Heinz Dorner (1979) – sciatore austriaco
 Clemens Dorner (1991) – sciatore austriaco

Pagine correlate 
Dörner